Аровский сельсовет — муниципальное образование в Чишминском районе Башкортостана.
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Закон Республики Башкортостан «Об изменениях в административно-территориальном устройстве
Республики Башкортостан, изменениях границ и преобразованиях муниципальных образований в Республике Башкортостан», ст. 1, ч.189 (часть сто восемьдесят девятая введена Законом РБ от 21.06.2006 г. № 329-з)   гласит:
Изменить границы Аровского и Алкинского сельсоветов Чишминского района согласно представленной схематической карте, передав деревни разъезда Ключарево, Бочкаревка, Новомихайловка Аровского сельсовета Чишминского района в состав территории Алкинского сельсовета Чишминского района. 
.

Состав 
д. Арово, 

д. Боголюбовка,

д. Дёма, 

с. Кляшево, 

д. Марусино, 

д. Новый Беркадак,

с. Черниговка.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Чишминского района
Сельские поселения Башкортостана